Palazzo Bentivoglio bezeichnet verschiedene Paläste und ehemalige Paläste in Italien:
Palazzo Bentivoglio (Bologna)
Palazzo Bentivoglio (Ferrara)
Palazzo Bentivoglio (Gualtieri)
Palazzo Bentivoglio (Mailand)